Porte de Montempoivre ou poterne de Montempoivre, une porte de la ville de Paris, en France ;
 Rue de Montempoivre ;
 Sentier de Montempoivre ;
 station Montempoivre de la ligne 3a du tramway de Paris ;
 Les Ficelles de Montempoivre, vaudeville en trois actes de Charles Varin et Michel Delaporte, 1864.